

Patronyme 
 Antonella Salvucci (née en 1981), actrice et présentatrice italienne.

Divers 
 Musée diocésain Achille-Salvucci à Molfetta dans les Pouilles en Italie.